Татьяна Вячеславовна Ветрова род. (8 июля 1965; СССР, Россия, Москва) — советская и российская певица, поэтесса, композитор, эстрадный режиссёр-постановщик, сценарист, педагог. Заслуженная артистка Российской Федерации.

Биография 
Татьяна Вячеславовна Ветрова родилась 8 июля 1965 года в Москве.

Отец — Вячеслав Алексеевич Ветров (1939-2004) — музыкант, композитор, аккордеонист. Мать — Людмила Владимировна Ветрова (р.1941).

Родители поженились в 1964 году, а год спустя в семье родилась первая дочь Татьяна (также есть младшая сестра Марианна).

Почти сразу после рождения дочери семья уехала работать в Дом отдыха ЦК ВЛКСМ «Ёлочка» под Звенигородом.

Петь, ходить и говорить Татьяна начала одновременно. Получилось это из-за того, что пела под папин аккордеон популярные песни того времени.

В возрасте пяти лет Таня начала заниматься с известным педагогом А. Д. Артоболевской для подготовки к поступлению в музыкальную школу им. Гнесиных, куда и поступила в 1971 году.

Момент вступительного экзамена Татьяны был запечатлён в документальном фильме под газванием «Найти ноту».

В следующем году Татьяна идёт в первый класс московской школы № 113.

После окончания музыкальной школы по классу фортепиано и 8 классов средней школы Татьяна поступает в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова (ныне Московский Государственный педагогический институт им. М. М. Ипполитова-Иванова) на отделение Хорового дирижирования.

Уже в годы учёбы Ветровой поступают предложения гастрольной работы, но девочка была очень домашней и оторваться от мамы в юном возрасте не могла. Выступала на сцене родного училища, принимала участие в городских конкурсах политической песни. Уже тогда сцена стала для Татьяны Ветровой любовью.

Личная жизнь 
В училище Татьяна познакомилась с будущим мужем, за которого в 1985 году вышла замуж и в 1987 году у пары родился сын Игорь.

Творческая деятельность 
После окончания училища Татьяна поступила в МГПИ им. Ленина (ныне Московский Государственный Педагогический институт), где обучалась вокалу у известного педагога А. Г. Менабени.

В это время начала петь в оркестре п/у В.Прохорова при заводе САМ (Счётно-аналитических машин), где познакомилась с руководителем хард-рок-группы «Тет-а-тет» (не путать с одноимённой группой, созданной значительно позднее) Павлом Вахидовым.

Татьяна стала солисткой группы, которая позже превратилась в акомпанирующий состав для певицы. Татьяна пела песни на свои стихи и на музыку П. Вахидова, а в 1991 году на фирме «Мелодия» вышел музыкальный диск-гигант «Миледи».

Вахидов становится продюсером певицы Ветровой. С его помощью и поддержкой происходят первые записи в студии композитора Владимира Матецкого. Были приглашения на радио, съёмки в популярных телепрограммах, таких как «Утренняя почта», «50×50», «Афиша», «Песня года», «Утренняя звезда». Татьяна Ветрова участвует в творческих вечерах композитора Е.Крылатова, поэта Л.Дербенева, в праздничных концертах ГЦКЗ «Россия», Дома Союзов, Государственного Кремлёвского Дворца. Появляются первые интервью и публикации в прессе об артистке.

Некоторое время Ветрова работала в авторской студии Ильи Резника под крышей театра Аллы Борисовны Пугачёвой. Исполняла песни на стихи И. Резника, но у неё были мечты исполнять что-то своё. Поэтому она покидает «тёплую обитель» и начинает заниматься собственным творчеством. Сольные концерты в ГЦКЗ «Россия»: «Открою душу» в сопровождении Большого Государственного Концертного оркестра п/у М.Кажлаева, «Остров невезения» — презентация одноимённого альбома. Позднее выходит её альбом «Любовь бьётся во мне» с заглавной песней из кинофильма «Титаник», русский текст Т. Ветровой.

После участия в предвыборной кампании Президента Российской Федерации Татьяне Ветровой присвоено звание Заслуженной артистки России. После звания она вдруг таинственным образом исчезает из поля зрения прессы и поклонников. И довольно надолго. Причину своего исчезновения, Татьяна держит в секрете.

Неожиданно она появляется в роли автора театра Е. Петросяна «Кривое зеркало», где работает как сценарист и режиссёр. Пишет для всех, кроме себя.

Своя новая программа у Татьяны Ветровой была названа «И да будет любовь…!». В неё вошли авторские песни певицы, зарубежные хиты с русскими текстами. Секрет в том, что Татьяна в каждой песне говорит от первого лица, а поёт о себе.

Сейчас Татьяна выступает как солистка Государственного Академического Большого Концертного оркестра им Ю. В. Силантьева, участвует в различных телевизионных программах, является солисткой Культурного центра им. А. И. Фатьянова, преподаёт музыку и вокальные исполнительское искусство.

Татьяна принимает активное участие в тематических и благотворительных программах для ветеранов, инвалидов, детей как певица и как автор сценариев; выступает со своими сольными концертами.

Главные темы творчества — это лирика и Великая Отечественная война. В 2020 году совместно с Культурным центром им. А.И. Фатьянова Татьяна Ветрова начала работу над музыкально-поэтическим моноспектаклем «Победа останется с нами» как автор, режиссёр и исполнительница главной роли. Сейчас спектакль является успешным, проходит в Москве, Подмосковье и в других областях России.

Звания и награды 

 Заслуженный артист Российской Федерации

Примечания 
Указ Президента Российской Федерации от 02.08.1997 г. № 818. Президент России. Дата обращения: 24 июля 2022.